Libín bezeichnet mehrere geographische Objekte in Tschechien

 Libín, Gemeinde im Okres České Budějovice
 Libín, Ortsteil von Šárovcova Lhota, Okres Jičín
 Libín (Berg), (1096 m.ü.m), höchste Erhebung des Böhmerwaldvorlandes (Šumavské podhůří)